G’schrey ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig G’schrey (1907–2002), deutscher Maler und Lyriker, Vater von Paran G’schrey
 Paran G’schrey (1927–1967), deutscher Maler und Grafiker
 Richard G’schrey (1872–1956), deutscher Musiker, Vater von Ludwig G’schrey
 Thomas G’schrey (* 1959), deutscher Musiker, Musikjournalist und Kulturmanager